La città dolente, film diretto da Mario Bonnard (1948)
Città dolente (Beiqing chengshi), film diretto da Hsiao-hsien Hou (1989)